Boonstra ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Boonstra (* 1957), niederländischer Schwimmer
Cor Boonstra (* 1938), niederländischer Manager, ehemaliger Philips Vorstandsvorsitzender
 Marrit Boonstra (* 1988), niederländische Tennisspielerin
 Tjabel Boonstra (1899–1968), niederländischer Radrennfahrer
 Todd Boonstra (* 1962), US-amerikanischer Skilangläufer